Chaney ist der Familienname folgender Personen:

 Don Chaney (* 1946), US-amerikanischer Basketballspieler und Headcoach in der NBA
 George Chaney (1862–1958), US-amerikanischer Boxer
 James Earl Chaney (1943–1964), US-amerikanischer Bürgerrechtler

 Ken Chaney (1938–2012),  US-amerikanischer Jazzpianist und Musikpädagoge

 Nancy Chaney (* 1955), US-amerikanische Politikerin
 Norman Chaney (1914–1936), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Ralph W. Chaney (1890–1971), US-amerikanischer Paläobotaniker
 Richard Chaney (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Cheney